Quatre navires de l'US Navy ont été nommés USS Annapolis.
L' est une canonnière mise en service en 1897 et en service périodique jusqu'en 1919, puis utilisé comme navire de formation jusqu'en 1940
L' est une frégate de classe Tacoma en service de 1944 à 1946, et vendu au Mexique en 1947.
L', ancien , est un navire de classe Commencement Bay, mise en service en 1945 et renommé USS Annapolis en 1963.
L' est un sous-marin américain de classe Los Angeles en service depuis 1992.

Annapolis